Le mot res peut désigner :
 rēš, une lettre de l'alphabet syriaque ;
 Res, une chanteuse américaine.

Expression latine 
 res, le mot latin pour , se retrouve décliné :

Ou à la racine de mots comme : 
  -qui se rapporte aux choses ;
 réification

Sigle 

Le sigle RES peut signifier :
 en français :
 Reprise d'entreprise par ses salariés,
 Rock en Seine, un festival musical se déroulant tous les ans près de Paris,
 Réacteur d'essais à terre, un projet de réacteur nucléaire militaire à Cadarache,
 Réseau Environnement Santé, un acteur et lanceur d'alerte dans le domaine Santé Environnement ;
 en anglais :
 Renewable energy sources, une source d'énergie renouvelable,
 Reddit Enhancement Suite, un module pour navigateurs Internet ajoutant des fonctionnalités au site Reddit,
 RES – The School for Renewable Energy Science, une graduate school internationale islandaise,
 Royal Economic Society.

Notes et références